Il singolare del Pekao Szczecin Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Victor Hănescu ha battuto in finale Íñigo Cervantes Huegún 6–4, 7–5.

Teste di serie

 Filippo Volandri (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio alla spalla)
 Björn Phau (ritiro a causa di un infortunio al collo)
 Jerzy Janowicz (quarti di finale)
 Albert Montañés (secondo turno)

  Victor Hănescu (Campione)
  Federico Delbonis (secondo turno)
  Guillaume Rufin (primo turno)
  Dušan Lajovic (Primo turno, ritiro a causa di un infortunio muscolare laterale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Pekao Szczecin Open 2012